Меды́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России. 

Административный центр — город Медынь.

География 
Площадь — 1148 км² (19-е место среди районов). Граничит с Боровским, Малоярославецким, Дзержинским, Износковским районами Калужской области, на севере — с Можайским районом Московской области. Расстояние от Медыни до Калуги — 60 км.

Основные реки — Медынка, Лужа, Руть, Шаня.

История 
Район образован 1 октября 1929 года в составе Вяземского округа Западной области. В его состав вошла часть земель упразднённого Мятлевского уезда (до 1927 года Медынского уезда) Калужской губернии.

С 27 сентября 1937 года район в составе Смоленской области.

С 5 июля 1944 года район в составе вновь образованной Калужской области.

С 1963 по 1985 год в состав района входили земли Износковского района.

Население 

 Урбанизация
Распределение населения по месту проживания (2010): городское население — 59,3 %, сельское население — 40,7 %.

Административное деление 
Медынский район как административно-территориальная единица включает 12 административно-территориальных единиц: 1 город, 4 села и 7 деревень, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 12 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 11 сельских поселений.

Населённые пункты 

В Медынский район входят 133 населённых пункта.

Экономика 
 первый в России завод школьного питания, который ежедневно перерабатывает свыше 100 тонн молока (открыт в 2008 году, построено 94 благоустроенных квартиры в коттеджном посёлке для специалистов нового завода).
 С 2012 года в Адуеве работает производственное предприятие «РосВакуум». На предприятии производятся электротехническое оборудование классом напряжения - 0,4 – 20,0 кВ, трансформаторные станции в железобетонной оболочке и прочее.

Транспорт 
Через район проходит шоссейная дорога  Калуга — Медынь, федеральная трасса  (Москва — Рославль — Бобруйск — Брест). Также с 27 августа 2012 года начал курсировать городской маршрутный транспорт «маршрутка». В данный момент организовано движение одного маршрута № 1 д. Дошино-Медынский лесхоз, интервал движения составляет 30 минут.

До деревни Гусево Медынского района ходит пригородный автобус по маршруту Медынь—Шанский завод.

Люди, связанные с районом 
 Овчинников, Дмитрий Афанасьевич (1909—1992) — советский военный деятель, полковник (1943 год), родился в Медынском районе.

Примечания

Ссылки 
 medyn.ru Официальный сайт района
 medyn.blogspot.com